Naselja u Srbiji:
 Buštranje (Vranje, Srbija), naselje u sastavu općine Vranje
 Buštranje (Bujanovac, Srbija), naselje u sastavu općine Bujanovac
 Buštranje (Preševo, Srbija), naselje u sastavu općine Preševo